Running Scared steht für:

 Running Scared (1972), britischer Film von David Hemmings
 Running Scared (2006), US-amerikanischer Action-Thriller von Wayne Kramer
 Running Scared (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1986)
 Running Scared (Lied), Ballade des aserbaidschanischen Duos Ell & Nikki (2011)
 Running Scared (Roy-Orbison-Lied), Lied von Roy Orbison (1961)
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Films von Paul Glickler, siehe Auf Teufel komm raus (1980)
 den Originaltitel eines Romans von Ann Granger (1998), siehe Die wahren Bilder seiner Furcht
 den Originaltitel einer US-amerikanischen Actionkomödie von Peter Hyams (1986), siehe Diese zwei sind nicht zu fassen